Franciaország
Sains, település Ille-et-Vilaine megyében
Sains-du-Nord, település Franciaországban, Nord megyében
Sains-en-Amiénois, település Franciaországban, Somme megyében
Sains-Richaumont, település Franciaországban, Aisne megyében
Sains-en-Gohelle, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Sains-lès-Marquion, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Sains-lès-Fressin, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Sains-lès-Pernes, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Sains-Morainvillers, település Franciaországban, Oise megyében